HMAS Canberra ist der Name folgender Schiffe der Royal Australian Navy:

 HMAS Canberra (D33), ein Schwerer Kreuzer, Stapellauf 1927, versenkt 1942
 HMAS Canberra (FFG02), eine Fregatte, Stapellauf 1978, Außerdienststellung 2005
 HMAS Canberra (L02), ein Hubschrauberträger, Indienststellung 2014